Байконыс — название населённых пунктов в Казахстане:

Байконыс (до 2019 года — Степногорское) — село в Степногорской городской администрации Акмолинской области.
Байконыс — село в Качирском районе Павлодарской области.
Байконыс (быв. Коммунизм) — село в Жетысайском районе Туркестанской области.